Frieberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Frieberger (1892–1950), deutsche Modedesignerin, Kunsthandwerkerin und Textilkünstlerin
 Gustav Frieberger (1858–1933), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Kurt Frieberger (1883–1970), österreichischer Verwaltungsjurist und Schriftsteller
 Padhi Frieberger (1931–2016), österreichischer Maler, Objektkünstler, Fotokünstler und Jazzmusiker
 Rupert Gottfried Frieberger (1951–2016), österreichischer Organist, Komponist, Musikwissenschaftler und katholischer Theologe